Филипп Бургундский () — имя ряда представителей Бургундского дома:

 Филипп Монсеньор (10 ноября 1323 — 10 августа 1346) — наследник герцога Бургундии, граф Оверни и Булони по праву жены с 1338, сын герцога Бургундии Эда IV;
 Филипп I Руврский (5 августа 1346 — 21 ноября 1361) — граф Артуа и пфальцграф Бургундии с 1347, герцог Бургундии с 1350, граф Оверни и Булони с 1360, сын графа Оверни Филиппа I Бургундского;
 Филипп II Смелый (7 января 1342 — 27 апреля 1404) — герцог Турени 1360—1363, герцог Бургундии с 1363, граф Фландрии, Бургундии и Артуа с 1384, граф Ретеля 1384—1393, граф Шароле с 1391, сын короля Франции Иоанна II Доброго;
 Филипп III Добрый (31 июля 1396 — 15 июня 1467) — герцог Бургундии, граф Бургундии и Артуа с 1419, маркграф Намюра с 1429, герцог Брабанта и Лимбурга с 1430, граф Геннегау, Голландии и Зеландии с 1432, герцог Люксембурга с 1443, сын герцога Бургундии Жана Бесстрашного;
 Филипп II (граф Невера) (октябрь 1389 — 25 октября 1415) — граф Невера с 1404, граф Ретеля с 1406, сын герцога Бургундии Филиппа II Смелого;
 Филипп I Красивый (22 июля 1478 — 25 сентября 1506) — герцог Бургундии 1482—1493, герцог Брабанта, Лимбурга, Люксембурга, Гелдерна, граф Бургундии, Артуа, Геннегау, Голландии, Зеландии, маркграф Намюра с 1482, король Кастилии и Леона с 1504, сын императора Максимилиана I Габсбурга;
 Филипп Бургундский (граф де Ла Рош) (ум. 4 июля 1498) — граф де Ла Рош, сеньор Беверена и Веера, адмирал Нидерландов, губернатор Артуа, кавалер Ордена Золотого Руна, сын Антуана, Великого Бастарда Бургундского;
 Филипп Бургундский (епископ Утрехта) (1464 — 7 апреля 1524) — епископ Утрехта с 1517, адмирал с 1497, незаконнорожденный сын герцога Бургундии Филиппа III Доброго.